Ultra je lahko:
 Ultra (album) - glasbeni album skupine Siddharta
 Ultra (glasbena skupina) - slovenska pop rock glasbena skupina
 Ultra (kriptologija) - britanski izraz za razvozlane nemške kriptografske podatke med drugo svetovno vojno
Ultra (podjetje) - slovensko podjetje